Quintus Fabius Ambustus är ett namn som burits av flera romare:

*Quintus Fabius Ambustus (konsulartribun), romersk politiker, konsulartribun 390 f.Kr.
Quintus Fabius Ambustus (diktator), romersk militär och politiker, magister equitum 344 f.Kr.
 Quintus Fabius Vibulanus Ambustus, romersk politiker, konsul 423 och 412 f.Kr.